Das LG U+ Cup 3-Cushion Masters war ein Karambolage Einladungsturnier in der Disziplin Dreiband. Es war das dritte Turnier seit 2015. Mit 180.000 € Preisgeld ist es das höchstdotierte Dreiband-Turnier der Welt. Es sind acht Spieler nach der Weltrangliste aus der ganzen Welt eingeladen, wobei je Land nur ein Teilnehmer spielberechtigt ist. Dazu kommen acht Teilnehmer aus Südkorea.

Preisgeld

Modus 
Die Teilnehmer wurden in vier Gruppen (A–D) zu je vier Spielern gelost. Es wurde im Round Robin-Modus gespielt. In der Gruppenphase war ein Unentschieden möglich. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten kamen in die KO-Runde. Platz drei und vier schieden aus. In der KO-Runde wurde bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Das ganze Turnier wurde bis 40 Punkte gespielt. Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +7). Im ganzen Turnier stand die Shot clock auf 40 Sekunden.

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +7).

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

LG U+ Cup 3-Cushion Masters #2017
Karambolageveranstaltung 2017
2017